A Zona da Europa/África é uma das 3 zonas regionais da Copa Davis.

Equipes

Grupo I
Cabeças de chave:

Demais times:

 
 
 
 
 
 
 

Grupo II
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Grupo III/Europa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo III/África
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Disputas Grupo I

Disputas Grupo II

Copa Davis de 2013